De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2017 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 23 april 2017 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP 
Valentino Rossi kreeg een tijdstraf van 0.3 seconden nadat hij van het circuit werd gedrukt door Johann Zarco en hierbij tijdwinst boekte.

Moto2

Moto3 
De race werd in de eerste stilgelegd na een ongeluk van Kaito Toba. Hierna werd de race herstart, waarbij de afstand werd ingekort van 18 naar 12 ronden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Amerika's